De tijdrit voor vrouwen bij de elite staat sedert 1994 op het programma van de wereldkampioenschappen wielrennen.

Geschiedenis 
Het eerste WK wielrennen werd in 1921 gehouden in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het zou evenwel nog tot 1958 vooraleer vrouwen hun eerste wegrit afwerkten. De eerste individuele tijdrit voor vrouwen stond in 1994 op het programma. De Amerikaanse Karen Kurreck kroonde zich in Agrigento tot de eerste wereldkampioene. De Française Jeannie Longo wist het wereldkampioenschap vier keer te winnen, en is daarmee recordhoudster.

Erelijst

Medaillespiegel 

Wereldkampioenschappen wielrennen op de weg